Hossa puede referirse a:
 Lahosse (), una población y comuna francesa.

Appellido 
Hossa, Hossová, apellido eslovaco:
 František Hossa (* 1954)
 Marián Hossa (* 1979)
 Marcel Hossa (* 1981)